Bohdanówka (ukr. Богданівка) – wieś na Ukrainie w rejonie krzemienieckim należącym do obwodu tarnopolskiego, położona nad rzeką Ikwa.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Bohdanówka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy.

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon krzemieniecki